Identita může znamenat:

 identita (matematika), jednoznačné zobrazení
 neutrální prvek v algebře
 totožnost, ztotožnění, jednoznačné určení jedinečného objektu (subjektu)
 digitální identita, informace o entitě v informačním systému (sada atributů této entity)
 shodnost, shodné zobrazení v geometrii
 stejnost, rovnost
 svébytnost, mentální nebo sociální reprezentace podstatných znaků subjektu (např. národní identita, pohlavní identita), též sebepojetí
 identita (sociologie)
v kultuře
 Dvojí identita – americký film z roku 2010
 Identita (film) – americký filmový horor z roku 2003
 Odcizená identita – kanadsko-americký televizní krimifilm z roku 2008
 Skrytá identita – americko-hongkongský kriminální film z roku 2006

Externí odkazy